Ayumi Morita
Pat Morita
Akio Morita
7797 Morita
Kohei Morita
Hiroyuki Morita
Suzuka Morita

Desambiguações de sobrenomes